Brian Bell – amerykański muzyk, członek zespołu Weezer
 Brian Bell – szkocki strongman
 Brian Bell – kanadyjski zapaśnik